De Tomaso Modena SpA je italijanska tovarna in nekdanje moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in  ter v sezoni 1970. Moštvo je v tem času nastopilo na desetih dirkah in ni osvojilo nobene prvenstvene točke.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1 
(legenda)

Glej tudi 
 Seznam avtomobilskih znamk

Zunanje povezave 

Avtomobilska podjetja Italije
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Podjetja, ustanovljena leta 1959
De Tomaso